Creuse puede referirse a:
 Creuse, un río francés.
 Creuse, departamento francés de Lemosín.
 Creuse, comuna francesa de Somme.
 La Creuse, comuna francesa de Alto Saona.
 creuse, forma de cocinar patatas